Die britische Royal Navy hat bis heute insgesamt sechs ihrer Schiffe HMS Edinburgh genannt, nach der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Ein weiteres Schiff führte den Namen HMS Duke of Edinburgh.

HMS Edinburgh 
 Die erste HMS Edinburgh war eine Fregatte der 5. Klasse mit 32 Geschützen, die 1707 von der schottischen Marine übernommen wurde, aber schon zwei Jahre später in Harwich als Wellenbrecher versenkt wurde.
 Die zweite HMS Edinburgh war ein Linienschiff 3. Klasse mit 70 Geschützen, ursprünglich HMS Warspite genannt und 1716 in HMS Edinburgh umbenannt. Das Schiff wurde zweimal (1721 und 1744) im Chatham Dockyard umgebaut und schließlich 1771 in Plymouth abgewrackt.
 Die dritte HMS Edinburgh war ebenfalls ein Linienschiff 3. Klasse, mit 74 Geschützen. Das Schiff wurde 1811 gebaut. 1846 wurden Dampfmaschinen und Schraube eingebaut. Das Schiff wurde 1865 außer Dienst gestellt und verkauft.
 Die vierte HMS Edinburgh war ein Turmschiff der Colossus-Klasse, das zwei Tage vor dem Stapellauf im März 1882 von HMS Majestic in HMS Edinburgh umbenannt wurde. Das Schiff wurde im Oktober 1910 außer Dienst gestellt und verkauft.
 Die fünfte HMS Edinburgh war ein 1939 vom Stapel gelaufener Leichter Kreuzer der Town-Klasse. Der Kreuzer wurde im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Schauplätzen eingesetzt, bevor er 1942 in der Barentssee nach einem Torpedotreffer aufgegeben und versenkt werden musste.
 Die sechste HMS Edinburgh ist ein Zerstörer des Typs 42.

HMS Duke of Edinburgh 
HMS Duke of Edinburgh war ein Panzerkreuzer der gleichnamigen Klasse, der 1904 vom Stapel lief und 1920 verkauft wurde.

Literatur 
 

Edinburgh